Modica :

 Modica, ville en Sicile, Italie
 Nova Módica, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais au Brésil

Patronyme 
 Arturo Di Modica (1941-2021), artiste italo-américain
 Godefroi de Modica, baron normand du royaume de Sicile
 Vincenzo Modica (né en 1971), coureur de fond italien

Voir aussi 
 Chisoneta modica, espèce d'araignées
 Litoria modica, espèce d'amphibiens
 Waiporia modica, espèce d'araignées